В список включены православные храмы и часовни Кызыльской епархии Русской православной церкви на территории Республики Тыва.

Ссылки 
 

Культовые сооружения Тывы
Списки храмов России